Declan Mulholland – attore nordirlandese
 Jakes Mulholland – calciatore statunitense
 Joan Trumpauer Mulholland – attivista statunitense
 John Derral Mulholland – astronomo statunitense
 Luke Mulholland – calciatore inglese
 William Mulholland – ingegnere irlandese naturalizzato statunitense